3 miejscowości w Polsce:
 Plęsy – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Plęsy – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Plęsy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce